Жонсня () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Паенченский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4822 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Аугустув
 Бендкув
 Бяла
 Брошенцин
 Гавлув
 Кодрань
 Крысяки
 Марцелин
 Рекле
 Жонсня
 Стружа
 Суховоля
 Забжезе
 Зеленцин
 Жары

Прочие поселения 
 Брошенцин
 Брошенцин-Колёня
 Рыхловец
 Сченгна

Соседние гмины 
 Гмина Келчиглув
 Гмина Пайенчно
 Гмина Русец
 Гмина Стшельце-Вельке
 Гмина Сульмежице
 Гмина Щерцув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства